Don't ask, don't tell: het beleid ten opzichte van homoseksuele, lesbische en biseksuele soldaten en officieren in de Amerikaanse strijdkrachten van 1993 tot 2010
 Don't Ask, Don't Tell (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210
 Don't Ask, Don't Tell (ER), een aflevering van de serie ER